Vassilis Steriadis (Vólos, 1947 — Atenas, 2003) foi um poeta e crítico grego.

Obras

Poesia
Ο κ. Ιβο (Mr Ivo), 1970
Το ιδιωτικό αεροπλάνο (The Personal Airplane), 1971
Ντικ ο χλομός (Pale Dick), 1976
Το χαμένο κολλιέ (The Lost Necklace), 1983
Ο προπονητής παίκτης (The Trainer Player), 1992
Χριστούγεννα της Ισοπαλίας (Equalizing Christmas), 2002

Prosa
Η κατηγορία Α1 (Category A1), novela, 1979

Poetas em grego moderno‎
Gregos do século XX
Gregos do século XXI